

Geografia

Cusano Milanino – comune della provincia di Milano
 Cusano Mutri – comune della provincia di Benevento
 Cusano – frazione di Abbateggio in provincia di Pescara
 Cusano – frazione di Zoppola in provincia di Pordenone

Persone 
 Francesco Cusano (1925-1976) – poliziotto vittima delle Brigate Rosse
 Luigi Cusano (1904-?) – calciatore italiano
 Nicola Cusano (1401-1464) – cardinale, teologo, filosofo, umanista, giurista, matematico e astronomo tedesco

Pagine correlate

Cusani